Fossil kan avse: 

 Fossil –  djur- eller växtdelar som bevarats i typer i sediment eller sedimentära bergarter
 Spårfossil – spår efter organismers rörelse och aktivitet
 Fossil, Oregon – en ort i Wheeler County
 FOSSIL – en standard för seriekommunikation på DOS-baserade maskiner, se Fido Opus Seadog Standard Interface Layer